Рина́т Магафу́рович Хайретди́нов (, 19 января 1950 года — 5 сентября 1990 года), более известный под псевдонимом Ринат Хайри — татарский и башкирский поэт, прозаик и публицист. Лауреат республиканской молодёжной премии имени Галимова Саляма. Член Союза писателей СССР (1986).

Биография 
Хайретдинов Ринат Магафурович (Ринат Хайри) родился 19 января 1950 года в деревне Урметово Илишевского района Башкирской АССР в семье колхозника.

Учился в 8-ми летней школе в с. Урметово, потом средней школе ВЯСШ № 1, которую окончил в 1967 году с отличием.

По окончании школы работал директором Урметовского сельского дома культуры, затем сотрудником Илишевской районной газеты «МАЯК».

В 1969 году поступил и в 1974 году окончил филологический факультет Башкирского государственного университета. Писать стихи начал в студенческие годы. С народными поэтами Башкортостана, Ангамом Атнабаевым, Маратом Каримовым и др. он ездил по районам БАССР, читая свои стихи.

После окончания в 1974 году БГУ, работал директором Тупеевской восьмилетней школы. С 1974 года и до конца жизни работал заведующим отдела писем в редакции газеты «МАЯК», одновременно сотрудничал с республиканскими изданиями «Кызыл тан», «Башкортостан», «Хэнэк».

В 1980 году Ринат Хайри организовал литературное объединение «Ляйсан».

Хайретдинов Ринат Магафурович скончался 5 сентября 1990 года.

Награды и звания 
Премия имени Галимова Саляма — за поэму «Ҡорбан» («Жертва») и сборник стихов «Эҙләйем һине» («Поиск»).

Произведения 
 «Әле яҙ башы ғына» («Начало весны», 1983)
 «Мине уйынсыҡтарым» («Мои игрушки», 1986)
 «Хәрефтәр парады» («Парад букв», 1988)
 «Эҙләйем һине» («Поиск», 1990)
 «Ҡанаттар ҡайҙа үҫә» («Где растут крылья?» 1993),
 «Әйтелмәгән васыят» («Невысказанное завещание», 1995)
 «Мин үҙем йәшен инем» («Яркой молнией я был», 2000)
 «Уҡырға өйрәнәбеҙ» («Учимся читать», 2002).
 «Волшебный сундучок» («Тылсымлы һандыҡ»).

Память 
В деревне Урмет Республики Башкортостан и в здании редакции районной газеты “Маяк” в 2010 году открыт музей поэта.

Ссылки 
 Фазылова Ф.С. Хайри Ринат. /Статья в Башкирской энциклопедии (Уфа, 2011. С. 102 - на русс. яз.)
 

Поэты Башкортостана
Башкирские поэты